369 км, 369-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 населённые пункты

Казарма 369 км — деревня в Смоленском районе Смоленской области России. Входит в состав Пригорского сельского поселения.
 железная дорога

 369 км — пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 299855
 369 км — пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 815323